Camille De Taeye (1938-2013), artiste belge.
 Alex de Taeye (Bruxelles, 1898 - Casteau-les-Mons, 1952), compositeur, chef d'orchestre et professeur belge. - Biographie nationale, suppl., tome V, Bruxelles, Bruylant, 1965, p. 692.
 Alfred De Taeye, ministre belge de la Santé publique et de la Famille (1952).
 rue éponyme à Oupeye.
 Edmond-Louis de Taeye (1860-1915), professeur d'histoire de l'art à l'Académie des Beaux-Arts d'Anvers, inspecteur de l'Enseignement des arts du dessin, critique d'art. Les Artistes belges contemporains. Leur vie, leurs œuvres, leur place dans l’art, 1894.
 Louis de Taeye, peintre ; fils d'Edmond-Louis De Taeye.